* Маньковский, Григорий Ильич (1897—1965) — советский учёный в области горного дела.
 Маньковский, Григорий Тимофеевич (1853—после 1928) — русский общественный деятель и политик, педагог, священнослужитель.